Krawarn bezeichnet

Kravaře ve Slezsku (Deutsch Krawarn), Stadt im Okres Opava, Tschechien
das dortige Schloss Kravaře
Krowiarki (Polnisch Krawarn, ab 1914 Preußisch Krawarn), Ortschaft in der Gemeinde Pietrowice Wielkie, Powiat Raciborski, Polen
das dortige Schloss Polnisch Krawarn

das Adelsgeschlecht Krawarn